El Anonal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Anonal, Frontera Comalapa, 
 El Anonal, Motozintla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar